Voici la liste des planètes mineures numérotées de 360001 à 361000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 360001 à 361000

360001-360100

360101-360200

360201-360300

360301-360400

360401-360500

360501-360600

360601-360700

360701-360800

360801-360900

360901-361000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000